Антон (Тон) Пронк (; 22 мая 1941, Остзан — 26 августа 2016, Пюрмеренд) — нидерландский футболист, игравший на позициях защитника и полузащитника. Наиболее известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», где он за десять лет провел 337 матчей, выиграл четыре титула чемпиона Нидерландов и три кубка страны.

Биография

Клубная карьера 
Начал свою футбольную карьеру в амстердамском «Аяксе» в 1959 году. Спустя год попал в основную команду клуба, его дебют состоялся 4 сентября 1960 года в матче против «Фейеноорда», который завершился поражением «Аякса» со счётом 9:5.

В 1967 году когда «Аякс» в четвертьфинале кубка Чемпионов проиграл чешской «Дукле», многие обвинили в проигрыше команды защитников Тона Пронка и Фритса Сутекау. После этого Пронку пришлось бороться за место в основном составе, в отличие от Сутекауа. Разногласия Пронка и главного тренера «Аякса» Ринуса Михелса привело к тому, что Пронку пришлось играть целый год за резервную команду «Аякса». Свою последнюю игру за «Аякс» Тон провёл 24 мая 1970 года в матче против «АДО Ден Хага». Всего за «Аякс» Тон в официальных матчах во всех турнирах провёл 337 матчей и забил 8 мячей.

В 1970 году перешёл в клуб «Утрехт», в составе которого отыграл четыре сезона. В 1974 году в возрасте 33 лет он завершил свою игровую карьеру.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов дебютировал 14 мая 1961 года в матче против сборной Германии, который завершился вничью 1:1. Всего за сборную Тон провёл 19 матчей. Последнюю игру за сборную Пронк провёл 7 мая 1969 года в матче против сборной Польши, завершившийся поражением Польши со счётом 1:0.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры работал скаутом в «Аяксе», а позже тренером юношеской команды «Аякса». Тон также тренировал юношеские составы клубов КБВ и амстердамского «Блау Вита». Пронк тренировал молодёжный состав клуба ДВБ.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов:1966, 1967, 1968, 1970
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1961, 1967, 1970
 Обладатель Кубка Интертото: 1962

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Утрехт»